Kunbarrasaurus é um gênero de dinossauros ornitísquios do grupo dos anquilossauros, nativo da formação Allaru, ou lamito Allaru, da Austrália Oriental. Essa formação geológica data do Cretáceo Inferior, especificamente do fim do Albiano e possivelmente início do Cenomaniano, há entre 112 a 100 milhões de anos. Até ao momento, somente uma espécie foi nomeada, Kunbarrasaurus ieversi. O nome do gênero significa lagarto escudo, em referência as osteodermas presentes na pele do animal.

Kunbarrasaurus ieversi é o terceiro gênero de anquilossauro descrito da Austrália, junto de Minmi e Serendipaceratops.

Descoberta e Nomeação 

O holótipo do gênero, QM F1801, consiste em um esqueleto praticamente completo, com crânio e mandíbula, além de grande parte do esqueleto pós-craniano articulado. O espécime foi encontrado a leste de Richmond, no nordeste do estado de Queensland, na Austrália em 1989. As rochas dessa localidade são parte da formação Allaru ou Lamito Allaru, e datam do fim do Albiano e possivelmente início do Cenomaniano, de 112 a 100 milhões de anos atrás.

O nome Kunbarrasaurus vem da união das palavras Kunbarra, que significa escudo na língua Mayi, e saurus, que significa lagarto em grego, criando o lagarto escudo. Esse título faz referência às osteodermas presentes na pele do animal, que funcionavam como um escudo. Já o epíteto específico K.ieversi homenageia Mr. Ian Ievers, o descobridor do holótipo. A combinação final significa "Lagarto Escudo de Ievers".

Descrição e Paleobiologia 
Assim como todos os outros Ankylosauria, Kunbarrasaurus ieversi era um dinossauro herbívoro e quadrúpede, coberto por várias linhas de osteodermas em sua pele, do mesmo modo que um tatu ou tartaruga. Era um animal pequeno, de cerca de 2 metros de comprimento, porte pequeno para os padrões dos anquilossauros.

Ressonâncias magnéticas da região nasal de Kunbarrasaurus revelaram cavidades nasais relativamente complexas, porém mais simples e basais que as dos Nodossaurídeos e Anquilossaurídeos, conhecidas por terem vários loops e estruturas complexas. Essas cavidades e reentrâncias provavelmente ajudavam o animal a emitir sons únicos, possivelmente usados para relações sociais intra-espécie, além de aquecer e umedecer o ar, prevenindo lesões pulmonares. Os canais da orelha interna também são únicos, com grandes partes das regiões ventrais e mediais não ossificados, características incomum a animais fora da fase embrionária.

O holótipo de Kunbarrasaurus não representa um indivíduo em estado embrionário, e essas características são neoformações. A ontogenia do espécime QM F1801 foi brevemente discutida por Leahey et al, 2015, onde o indivíduo foi interpretado como um sub-adulto ou adulto, porém sem conclusão completa a respeito da ontogenia.

Ecologia 
A formação Allaru é composta de ambientes marinhos rasos de pouca energia, provavelmente costeiros. A fauna encontrada nos lamitos Allaru é composta de Anquilossauros como Kunbarrasaurus e outros espécimes não nomeados, previamente atribuídos a Minmi sp (QM F33565 & QM F33566), ornitópodes rhabdodontomorfos como Mutaburrasaurus sp e Saurópodes somphospondyli não-titanosauria, como Austrosaurus mckillopi, além de pterossauros.

Classificação 
Originalmente Kunbarrasaurus ieversi foi tratado como parte do gênero Minmi, e descrito como Minmi sp. Posteriormente, após novas análises, foi atribuído a um novo gênero na base de Ankylosauridae. A exata posição filogenética de Kunbarrasarus não era resolvida e o táxon constantemente variava de posição na base dos principais clados, até a descrição de Stegouros elegassen, um anquilossauro chileno. Na descrição desse gênero, um novo clado de anquilossauros nativos de Gondwana foi criado, Parankylosauria, composto por Kunbarrasaurus, Antarctopelta e Stegouros.

Filogenia por Soto-Acuña et al(2021):

Ver também 
 Ankylosauria
 Parankylosauria
 Minmi
 Serendipaceratops
 Stegouros
 Antarctopelta

Ankylosauria
Dinossauros da Austrália
Espécies fósseis descritas em 2015